Апокалипсис Варуха (Баруха) — рукописи жанра еврейских апокалипсисов с именем еврейского пророка и библейского персонажа Варуха (Баруха бен-Нерии):

 Сирийский апокалипсис Варуха (так называемая «Вторая книга Варуха»; 2 Вар)
 Греческий апокалипсис Варуха («Третья книга Варуха»; 3 Вар)
 «Славянский Варух» — славянская версия Третьей книги Варуха.
 «Видение Варуха» — русская или краткая редакция (РГБ. Синод. № 363; РГБ. ф. 299. № 173. Л. 3 об.-7) славянской версии Третьей книги Варуха.
 Эфиопский апокалипсис Варуха (5 Вар)

См. также 
 Первая книга Варуха (неканоническая / апокриф; Вар)
 «» («Паралипоменон Иеремии»; «Паралипомены Иеремии»; «Повесть о пленении Иерусалима»; «Повесть пророка Иеремии о пленении Иерусалима»; «Четвёртая книга Варуха»; 4 Вар)

Апокалиптическая литература